

Віренка — село, Карабалицький район, Костанайська область
 Віренка — село, Мартуцький район, Актюбинська область